Ulysse est un personnage de la mythologie gréco-romaine.

Ulysse peut désigner :

Littérature 
 Ulysse (Ulysses), roman de James Joyce (1922).
 Ulysse from Bagdad, roman d'Éric-Emmanuel Schmitt (2008).
 Ulysse, Cafre, roman français de Georges Athénas et Aimé Merlo (1924).
 Ulysse Moore, roman de Pierdomenico Baccalario
 Ulysse (Ulysses), poème de Alfred Tennyson (1833).
 le poème de Joachim du Bellay « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... ».
 Guides de voyage Ulysse maison d'édition du Québec spécialisée dans les guides de voyage.

Musique et danse 
 Ulysse, une tragédie lyrique de François Rebel (1703).
 Ulysses, une chanson du groupe britannique Franz Ferdinand.
 Ulysse, un ballet de danse contemporaine de Jean-Claude Gallotta créée en 1981.
 Ulysse, la musique composée par Torgue et Houpin et l'album du ballet éponyme précédent.

Chansons 
 Ulysse, chanson de Ridan

Sciences 
(5254) Ulysse est un astéroïde troyen.
Ulysses est la première sonde astronomique à être sortie du plan de l'écliptique pour faire des mesures in situ du vent solaire.
Ulysse est le nom d'un réacteur nucléaire situé au Centre d'études nucléaires du CEA à Saclay.
Ulysses est un logiciel de traitement de texte développé pour Mac OS X.

Cinéma et télévision
 Ulysse ou les Mauvaises Rencontres, un film français réalisé par Alexandre Astruc en 1949.
 Ulysse (Ulisse), un film italien réalisé par Mario Camerini en 1954.
 Ulysses, un film américano-britannique réalisé par Joseph Strick en 1967.
 Ulysse 31, une série télévisée d'animation franco-japonaise créée en 1981.
 Ulysse, un court métrage français réalisé par Agnès Varda en 1982.
 Ulysses, un film canadien réalisé par Alberto Diamante en 2006.
  Club d'Ulysse, émission animalière de FR3 (ex France 3) en 1977

Bande dessinée 
 Ulysse, bande dessinée des Français Jacques Lob et George Pichard publiée entre 1968 et 1974.

Automobile 
 Les Ulysse I et Ulysse II sont des monospaces de la marque Fiat, commercialisés respectivement de 1994 à 2002 et 2002 à aujourd'hui. Ils sont fabriqués en collaboration avec PSA Peugeot Citroën à Valenciennes.

Transport 
 Ulysse, un réseau de bus desservant les communes d'Istres, Fos-sur-Mer, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts.

Presse 
 Ulysse, un magazine mensuel.
 Depuis 1950, dans les pages consacrées au cinéma de l'hebdomadaire français Radio-Loisirs, qui après avoir porté d'autres noms est devenu Télérama en 1960, Ulysse est un petit personnage stylisé créé par Omer Boucquey, dont le graphisme a évolué au cours du temps et des dessinateurs, accompagnant les textes des critiques et qui par ses différentes expressions synthétise les différents degrés d'estime concernant les nouveaux films sortant en salle. En 2022, il est remplacé dans la même fonction par un autre personnage : Pénélope.

Toponyme 

 Ulysses, ville du Kansas.
 Ulysses, en Pennsylvanie

Patronyme 

 Fred Ulysse (1934-2020), un acteur français.

Prénom 
 Ulysse Chevalier, érudit français.
 Ulysse Delécluse, clarinettiste français.
 Ulysse Gosset, journaliste français.
 Ulysses Grant,  des États-Unis d'Amérique.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Le prénom Ulysse.